A DC rövidítés az alábbi dolgokat jelentheti:
 Washington, D.C. – Az USA fővárosa
 Democrazia Cristiana – Olasz Kereszténydemokrata Párt (történelmi)
 Direct Connect – peer to peer alapú fájlmegosztás
 Direct Current – Egyenáram angolul
 Disney Channel – televízióadó
 DC Comics – lapkiadó
 DC Shoes – cipőgyártó cég
 Dreamcast – videójáték-konzol
 Augustin Pyramus de Candolle nevének rövidítése a botanikában